Zhonghe steht für:

 der Bezirk Zhonghe (中和區) der Stadt Neu-Taipeh in der Republik China auf Taiwan, siehe Zhonghe;
 die Großgemeinde Zhonghe (中和镇) der Stadt Danzhou in der chinesischen Provinz Hainan, siehe Zhonghe (Danzhou);
 die Großgemeinde Zhonghe (中和镇) im Kreis Huojia in der chinesischen Provinz Henan, siehe Zhonghe (Huojia);
 die Großgemeinde Zhonghe (中和镇) im Kreis Kai in der chinesischen regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing, siehe Zhonghe (Kai);
 die Großgemeinde Zhonghe (中和镇) der Stadt Liuyang in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Zhonghe (Liuyang);
 die Großgemeinde Zhonghe (中和镇) der Stadt Danzhou in der chinesischen Provinz Hainan, siehe Zhonghe (Danzhou);
 die Großgemeinde Zhonghe (中和镇) der Stadt Meihekou in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Zhonghe (Meihekou);
 die Großgemeinde Zhonghe (中和镇) im Kreis Ningyuan in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Zhonghe (Ningyuan);
 die Großgemeinde Zhonghe (中和镇) im Kreis Qinggang in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Zhonghe (Qinggang);
 die Großgemeinde Zhonghe (中和镇) im Autonomen Kreis Sandu in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Zhonghe (Yanshou);
 die Großgemeinde Zhonghe (中和镇) der Stadt Tengchong in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Zhonghe (Tengchong);
 die Großgemeinde Zhonghe (中和镇) im Autonomen Kreis Xiushan in der chinesischen regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing, siehe Zhonghe (Xiushan);
 die Großgemeinde Zhonghe (中和镇) im Stadtbezirk Yanjiang in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Zhonghe (Yanjiang);
 die Großgemeinde Zhonghe (中和镇) im Kreis Yanjin in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Zhonghe (Yanjin);
 die Großgemeinde Zhonghe (中和镇) im Kreis Yanshou in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Zhonghe (Yanshou);
 die Großgemeinde Zhonghe (中和镇) im Kreis Yongren in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Zhonghe (Yongren);
 die Großgemeinde Zhonghe (中和镇) im Kreis Yuechi in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Zhonghe (Yuechi);
 die Großgemeinde Zhonghe (中和镇) der Stadint Zalantun im chinesischen Autonomen Gebiet Innere Mongolei, siehe Zhonghe (Zalantun);
 die Gemeinde Zhonghe (中和乡) im Kreis Dazhu in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Zhonghe (Dazhu);
 die Gemeinde Zhonghe (中和乡) im Stadtbezirk Yongning der Stadt Nanning im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi der Zhuang, siehe Zhonghe (Yongning);
 das Straßenviertel Zhonghe (中和街道) im Stadtbezirk Shuangliu in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Zhonghe (Shuangliu);
 das Dorf Zhonghe (中和村) der Nationalitätengemeinde Youyi im Kreis Fuyu in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Zhonghe (Youyi);
 die Einwohnergemeinschaft Zhonghe (中和社区) im Stadtbezirk Yazhou der Stadt Sanya in der chinesischen Provinz Hainan, siehe Zhonghe (Yazhou).